Presumpte homicida (pel·lícula de 1992), pel·lícula estatunidenca dirigida per Anson Williams, estrenada l'any 1992
 Presumpte homicida (pel·lícula de 2000), pel·lícula estatunidenca dirigida per Anthony Waller estrenada l'any 2000